Statu quo est une locution francisée qui vient de la locution latine ... signifiant littéralement : « en l'état où (cela était) auparavant ». Cette locution est principalement utilisée pour désigner une situation figée, que l'on trouve dans des expressions typiques comme : « maintenir le statu quo » ou « revenir au statu quo ».

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 En diplomatie, l'expression in statu quo ante bellum fuerant était utilisée dans les traités de paix pour exprimer qu'il fallait rétablir l'état de choses (les frontières, notamment) prévalant avant la guerre.
 En Palestine, Le Statu quo désigne la situation dans laquelle se trouvent les communautés chrétiennes de la Terre sainte dans leurs relations avec les gouvernements de la région, notamment dans le contrôle des sanctuaires des principaux lieux saints chrétiens. Il prévaut depuis 1757.
 En Israël, le terme de statu quo se réfère à un accord informel conclu en 1947 entre les dirigeants laïcs du mouvement sioniste en Palestine et les autorités religieuses juives.
 Au Haut-Karabakh, le statu quo désigne la fixation du conflit et l'absence de progrès dans les négociations depuis 1994.

Psychologie 
 En finance comportementale, le biais du statu quo est une préférence exagérée pour le statu quo dans la prise de décisions.

Notes et références

Articles connexes 
 Principe de précaution
 Liste de locutions latines

Locution ou expression latine